Daisuke Hayashi (林 大輔, Hayashi Daisuke) est un scénariste et dessinateur japonais. Il a commencé sa carrière en 2008 avec Full Lethal Alchemist, une parodie du manga intitulé Fullmetal Alchemist. Il a réalisé cette parodie avec Amano Kaito.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Mangaka
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)